Вовк Юрій Богданович — український шахіст.
 Вовк Юрій Володимирович — український вчений-стоматолог, професор, доктор медичних наук.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок